Eiermann steht für:
 Eiermann (Beruf), ein fahrender Lebensmitteleinzelhändler
 Spitzname von Erwin Förschler (1913–1984), deutscher Fußballspieler

Eiermann ist der Familienname folgender Personen: 
 Egon Eiermann (1904–1970), deutscher Architekt und Möbeldesigner
 Georg Eiermann (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Gerd Eiermann (* 1954), deutscher Segelsportler
 Lothar Eiermann (* 1945), deutscher Koch
 Willi Eiermann (1925–2002), deutscher Politiker (SPD)
 Wolf Eiermann (* 1960), deutscher Kunsthistoriker und Kurator

Siehe auch:
 Der Eiermann
 Eyermann